Папуански грб је појам који може да се односи на:

 Грб Папуа Нове Гвинеје;
 Грб индонежанске Папуе